El término "paralelismo" puede referirse, en esta enciclopedia:

En la matemática
 al paralelismo, una propiedad de la geometría representada por ángulos de varias rectas que no se unen ni se cortan;

En la informática 
 al paralelismo, una función que realiza el procesador para ejecutar varias tareas al mismo tiempo;

En la biología
 al paralelismo, un fenómeno evolutivo que produce un cambio equivalente en dos ramas de un clado;

En la retórica
 al paralelismo, un recurso estilístico frecuente en la lírica galaicoportuguesa y en la poesía en general.

Enlaces externos